Shuangbei bezeichnet:

 Shuangbei (Longyao) (双碑乡), Gemeinde im Kreis Longyao in der chinesischen Provinz Hebei
 Shuangbei (Yanting) (双碑乡), Gemeinde im Kreis Yanting in der chinesischen Provinz Sichuan